PEI Tankard 2014 – mistrzostwa Wyspy Księcia Edwarda mężczyzn w curlingu odbyły się między 5 a 9 lutego 2014 w Montague, na lodowisku Montague Curling Rink.

Utrzymano system rozgrywek taki jak w poprzedniej edycji – 10 drużyn rywalizowało systemem triple knock-out do wyłonienia 4 najlepszych, które zmierzyły się w Page playoff.

Tytuł mistrzowski z PEI Tankard 2013 obronił zespół Eddiego MacKenziego w finale pokonując 6:4 Jamiego Newsona. Drużyna reprezentowała prowincję na Tim Hortons Brier 2014. W mistrzostwach kraju uplasowała się na 9. miejscu (bilans 4-7).



Drużyny

Runda A

1-2

3-6

7-8

9

Runda B

10-11

12-13

14-15

16

17

Runda C

18-19

20-21

22-23

Runda finałowa

A-B

C1-C2

Półfinał

Finał

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 

2014 w curlingu
2014